Mužská dvouhra Rio Open 2019 probíhala ve druhé polovině února 2019. Do singlové soutěže riodejaneirského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl argentinský tenista Diego Schwartzman, který skrečoval zápas úvodního kola proti uruguayskému hráči Pablu Cuevasovi. Sedm z osmi nasazených nepřešlo první kolo a zbývající osmý vypadl ve druhé fázi.

Z osmi nasazených vyhrál první kolo pouze João Sousa a do čtvrtfinále již nepronikl žádný z nich.

Do finále se na okruhu ATP Tour poprvé ve svých kariérách probojovali Srb Laslo Djere s Kanaďan Félix Auger-Aliassime, kteří v úvodním kole vyřadili dva nejvýše nasazené hráče. Auger-Aliassime se v 18 letech stal historicky nejmladším finalistou dvouhry turnaje v kategorii ATP Tour 500. Média si všimla statistické spojitosti dat s Rogerem Federerem, když se kanadský hráč narodil na den přesně devatenáct let po Švýcarovi. Federer pak postoupil do svého premiérového finále v únoru 2000 a Auger-Aliassime o devatenáct let později v únoru 2019.
 
Vítězem se stal 23letý Laslo Djere, jenž v závěrečném duelu zdolal Augera-Aliassimeho po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. Na okruhu ATP Tour si připsal premiérové turnajové vítězství. Poprvé také pronikl do elitní světové padesátky, když se posunul z 90. na 37. příčku žebříčku.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rio Open
Tenis v Brazílii v roce 2019
ATP Tour 2019